Кубок Дубая (), полное название — «Международный футбольный чемпионат Мухаммеда бен Рашида» — ежегодное футбольное соревнование, организованное эмиром Дубая (Объединённые Арабские Эмираты) и премьер-министром (одновременно — Вице-президентом страны) Мухаммедом бен Рашидом.

Состоялось только два розыгрыша турнира — в 2007 году принимали участие 4 европейские команды и победителем стала португальская «Бенфика»; в 2008 году единственный представитель Южной Америки бразильский «Интернасьонал» подтвердил высочайший уровень развития клубного футбола в своём регионе, обыграв в финале турнира итальянский «Интер».

Турнир 2007 года 
Участники:
  Бенфика
  Лацио
  Олимпик Марсель
  Бавария

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Турнир 2008 года 
Участники:
  Аякс
  Интернационале
  Интернасьонал
  Штутгарт

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Match World Cup
 Dubai Challenge Cup

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Товарищеские турниры по футболу